Liste des tableaux de Francis Bacon, divisée par grandes périodes de la vie du peintre.

Attention, cette liste n'est pas exhaustive

Premiers travaux - 1943 

 1929 : Mur de brique (parfois Gouache), collection particulière
 1929 : L'arbre au bord de la mer
 1929 : Deux frères (perdue)
 1933 : Crucifixion, succession de Sir Colin Anderson
 1933 : Composition (Figure), Marlborough Fine Art
 1933 : Intérieur d'une pièce, James Kirkman Ltd, Londres
 1936 : Figures dans un jardin (Figures in a Garden), Tate Gallery, Londres
 1943 : Figure sortant d'une voiture
 1943 : Man in a Cap

Entrée fracassante dans le monde de la peinture, 1944 - 1950 

 1944 : Trois études de figures au pied d'une crucifixion (Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion), huile et pastel sur toile, chaque panneau : , Tate Gallery, Londres
 1945 : Figure dans un paysage (Figure in a Landscape), Tate Gallery, Londres
 1945-1946 : Étude de figure I (Figure Study I), National Galleries of Scotland
 1945-1946 : Étude de figure II (Figure Study II), Huddersfield Art Gallery, Huddersfield
 1946 : Peinture (1946) (Painting (1946)), Museum of Modern Art, New York
 1946 : Paysage avec voiture
 1948 : Tête I (Head I), collection Richard S. Zeisler, New York
 1949 : Tête II (Head II), Ulster Museum, Belfast
 1949 : Tête III (Head III)
 1949 : Tête IV (Head IV)
 1949 : Tête V (Head V)
 1949 : Tête VI (Head VI), , Londres
 1949 : Man at a Curtain. Abandonné.
 1949 : Study from the Human Body, National Gallery of Victoria, Melbourne
 1950 : Peinture, City Art Galleries, Londres
 1950 : L'homme au rideau
 1950 : Fragment d'une crucifixion, , Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven
 1950 : Untitled (Marching Figures) 
 1950 : Figure in Frame
 1950 : Study after Velasquez
 1950 : Study after Velasquez II. Inachevé.
 1950 : Study after Velasquez III. Détruit.
 1950 : Study for Nude Figure
 1950 : Study for Figure. Détruit.
 1950-1953 : Two Figures in the Grass

Départ du 7 Cromwell Place, 1951 - 1963

 1951 : Head 
 1951 : Pape I, Aberdeen Art Gallery
 1951 : Pape II
 1951 : Pape II
 1951 : Portrait de Lucian Freud
 1952 : Crouching Nude on Rail
 1952 : Chien, Museum of Modern Art, New York
 1952 : Dog (différent du précédent)
 1952 : House in Barbados
 1952 : Paysage (Landscape), Pinacothèque de Brera, Milan
 1952 : Elephant Fording a River
 1952 : Rhinoceros
 1952 : Étude pour un nu accroupi (Study for Crouching Nude) Detroit Institute of Arts, Detroit
 1952 : Étude de nu dans un paysage, The Phillips Collection, Washington
 1952 : Étude de figure dans un paysage (Study for Figure in a Landscape), The Phillips Collection, Washington
 1952 : Man Kneeling in Grass
 1952 : Landscape, South of France
 1952 (automne) : Man Eating a Leg of Chicken
 1952 (automne) : Man in a Chair
 1952 : Study for a Portrait, Tate Gallery, Londres
 1952 : Study of a Dog, Tate Gallery, Londres
 1952 : Study for Portrait
 1952 : Study for Portrait (également Study for a Portrait of a Man in Blue) (différent du précédent)
 1952 : Study for Head (également Study for Portrait (Man Screaming))
 1952 : Study of a Head (également Study for the Head of a Screaming Pope)
 1952-1953 (janvier à décembre) : Étude de nu (Study of a Nude ou Study from the Human Body), The Sainsbury Collection, University of East Anglia, Norwich
 1953 : Deux Figures (Two Figures), huile sur toile, 152*116,5 cm, collection privée
 1953 (juin) : Homme au chien (parfois Homme et chien) (Man with Dog), Albright-Knox Art Gallery, Buffalo
 1953 : Étude de babouin (Study of a Baboon), Museum of Modern Art, New York
 1953 (février) : Étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velázquez (Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent X), 153*118 cm, Des Moines Art Center, Coffin Fine Arts Trust Fund, Iowa,
 1953 (été) : Étude pour un portrait (Study for Portrait), Hamburger Kunsthalle, Hambourg
 1953 (été) : Étude pour un portrait II (Study for Portrait II)
 1953 (été) : Étude pour un portrait III (Study for Portrait III)
 1953 (été) : Étude pour un portrait IV (Study for Portrait IV)
 1953 (été) : Étude pour un portrait V (Study for Portrait V), Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington
 1953 (été) : Étude pour un portrait VI  (Study for Portrait VI), Minneapolis Institute of Arts
 1953 (été) : Étude pour un portrait VII (Study for Portrait VII), Museum of Modern Art, New York
 1953 (été) : Étude pour un portrait VIII (Study for Portrait VIII)
 1953 : Trois Études de la tête humaine, chaque panneau : 61*51 cm, collection privée, Suisse
 1953-1954 : Sphinx I, collection privée, Californie<
 1953-1954 : Sphinx II
 1953-1954 : Sphinx III, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington
 1954 : Deux Figures dans l'herbe (Two Figures in the Grass), collection privée, Paris
 1954 : Man in Blue 
 1954 : Personnage avec quartier de viande (Figure with Meat), Art Institute of Chicago, Harriott A. Fox Fund 
 1954 : Pape, , collection particulière, Suisse
 1955 : Chimpanzé, Staatsgalerie, Stuttgart
 1955 : Étude pour un portrait I (d'après le masque de William Blake) (Study for Portrait I (after the Life Mask of William Blake))
 1955 : Étude pour un portrait II (d'après le masque de William Blake) (Study for Portrait II (after the Life Mask of William Blake)), Tate Gallery, Londres
 1955 : Étude pour un portrait III (d'après le masque de William Blake), collection privée
 1956 : Autoportrait
 1956 : Study for Portrait Number IV (after the Life Mask of William Blake), Museum of Modern Art, New York
 1956 : Homme portant un enfant, collection privée, New York
 1956-1957 : Figures in a Landscape, Birmingham Museum and Art Gallery
 1956-1957 : Study for Landscape after Van Gogh (également Untitled (Landscape after Van Gogh))
 1957 : Study for Chimpanzee, collection Peggy Guggenheim
 1957 : Étude de la nourrice du film « le Cuirassé Potemkin », , Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Francfort
 1957 : Van Gogh dans un paysage (Van Gogh in a landscape), Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, Paris
 1957 : Study for a Portrait of Van Gogh I
 1957 : Étude pour un portrait de Van Gogh II, collection Thomas Ammann, Zurich
 1957 : Étude pour un portrait de Van Gogh III, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington
 1957 : Study for a Portrait of Van Gogh IV, Tate Gallery, Londres
 1957 : Study for a Portrait of Van Gogh V, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington
 1957 : Study for a Portrait of Van Gogh VI 
 1957 : Study for Portrait of P.L., no. 1
 1957 : Study for Portrait of P.L., no. 2, Sainsbury Centre for Visual Arts,
 1958 : Autoportrait, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington
 1958 : Personnage couché, Städtischegalerie, Bochum
 1959 : Personnage couché, collection privée, New York (différent du précédent)
 1959 : Figure couchée, collection Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
 1959 : Sleeping Figure 
 1959 : Miss Muriel Belcher, collection Gilbert Halbers, Paris
 1959 : Tête d'homme - Étude d'après un dessin de Van Gogh, collection Thomas Ammann, Zurich
 1959-1960 : Walking Figure,
 1960 : Étude d'un enfant 
 1960 : Homme au bras levé, collection privée, New York
 1960 : Pape n°1
 1960 : Pape n°2, collection privée, Suisse
 1960 : Untitled (Reclining Figure),
 1961 : Reclining Woman, Tate Gallery, Londres. Inachevé.
 1961 : Seated Figure, Tate Gallery, Londres. Inachevé.
 1961 : Personnage assis
 1961 : Paralytic Child Walking on All Fours (from Muybridge),
 1961 : Tête I
 1961 : Tête II, collection privée, Londres
 1961 : Tête III, collection privée, Londres
 1962 : Étude d'un pape en rouge (d'après Innocent X), collection M. Riklis, New York
 1962 : Étude d'après Innocent X, Musée d'art moderne Louisiana, Humlebaek,
 1962 : Étude pour trois têtes, Museum of Modern Art, New York
 1962 : Figure tournante, , collection particulière, New York
 1962 : Trois études pour une crucifixion (Three Studies for a Crucifixion), musée Solomon R. Guggenheim, New York
 1963 : Trois Études pour un portrait de Henrietta Moraes (Three Studies for the Portrait of Henrietta Moraes), Museum of Modern Art, New York
 1963 : Homme et Enfant, Musée d'art moderne Louisiana, Humelebaek
 1963 : Study for Portrait on (a) Folding Bed, Tate Gallery, Londres
 1963 : Paysage près de Malabata, Tanger, Ivor Braka Ltd, Londres
 1963 : Figure couché avec seringue hypodermique (Lying Figure with Hypodermic Syringe), collection privée, Suisse
 1963 : Portrait of Man with Glasses III,
 1963 : Portrait de Henrietta Moraes, Fondation Beyeler, Bâle

Période de relation avec George Dyer, 1964 - 1971

 1964 : Étude pour un portrait (Isabel Rawsthorne), collection privée
 1964 : Étude pour un portrait d'Henrietta Moraes sur fond rouge, Fondation Beyeler, Bâle
 1964 : Trois études de George Dyer (sur fond clair), collection privée
 1964 : Trois figures dans une Pièce (Three Figures in a Room), Centre Georges-Pompidou, Paris
 1965 : Crucifixion, collection Pinakothek der Moderne, Munich
 1965 : Étude d'après le portrait du pape Innocent X, collection particulière
 1965 : Trois études pour un portrait de Lucian Freud, collection particulière, Londres
 1965 : Trois études pour un portrait d'Isabel Rawsthorne (également Three Studies of Isabel Rawsthorne), The Sainsbury Collection, University of East Anglia, Norwich
 1965 : D'après Myubridge - Femme vidant une coupe d'eau et enfant paralytique à quatre pattes, 198*147,5 cm, Stedelijk Museum, Amsterdam
 1966 : Étude pour un portrait , collection privée
 1966 : Portrait de George Dyer parlant , collection particulière, New York
 1966 : Portrait de George Dyer accroupi , collection privée
 1966 : Portrait of George Dyer Staring into a Mirror
 1966 : Portrait de George Dyer à bicyclette, collection privée, New York
 1966 : Portrait de George Dyer regardant fixement un cordon de rideau, collection Maestri, Parma
 1966 : Portrait d'Isabel Rawsthorne (Portrait of Isabel Rawsthorne), Tate Gallery, Londres
 1966 : Portrait d'Isabel Rawsthorne (Portrait of Isabel Rawsthorne), 35,5*30,5 cm, collection privée, Paris 
 1966 : Henrietta Moraes, collection privée, Londres
 1966 : Study for the Head of George Dyer,
 1966 : Étude d'Isabel Rawsthorne (Study of Isabel Rawsthorne), Centre Georges-Pompidou, Paris
 1966 : Trois études pour un autoportrait, chaque panneau: 35,5*30,5 cm, collection particulière 
 1966 : Trois études pour un portrait de Lucian Freud, collection privée, New York
 1967 : Portrait de George Dyer regardant fixement dans un miroir, collection particulière, Caracas
 1967 : Portrait de George Dyer et de Lucian Freud, , détruit lors d'un incendie
 1967 : Étude pour la tête de Lucian Freud, collection particulière
 1967 : Portrait d'Isabel Rawsthorne debout dans une rue de Soho, huile sur toile, 198*147,5 cm, Alte Nationalgalerie (Berlin)
 1967 : Quatre études pour un autoportrait, huile sur toile, 91,5*33 cm, collection privée
 1967 : Triptyque inspiré par le poème « Sweeney Agonistes » de T.S. Eliot, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington
 1967 : Triple étude d'Isabel Rawsthorne (également Trois Études d'Isabel Rawsthorne) Alte Nationalgalerie (Berlin) 
 1967 : Trois études d'après le corps humain, collection Isidore M. Cohen, New York
 1968 : Portrait de George Dyer dans un miroir (Portrait of George Dyer in a Mirror)Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid et Barcelone
 1968 : Deux études de George Dyer avec un chien, collection privée, Rome
 1968 : Version Two of Lying Figures with Hypodermic Syringe,
 1968 : Deux Études pour un portrait de George Dyer, Sara Hilden Art Museum, Tampere
 1968 : Trois études d'Isabel Rawsthorne , collection Mrs Susan Lloyd, Nassau 
 1968 : Triptyque — Deux Personnages couchés sur un lit avec spectateurs, collection privée, New York (localisation inconnue)
 1969 : Trois études de Lucian Freud, collections privées
 1969 : Autoportrait, collection privée, Londres
 1969 : Trois Études pour des portraits (dont un autoportrait), collection privée
 1969 : Étude de nu avec une figure dans un miroir, Galerie Beyeler, Bâle
 1969 : Étude pour une corrida n°1, collection particulière
 1969 : Seconde version de l'Étude pour une corrida n°1, collection Jérome L. Stern, New York 
 1969 : Étude pour la corrida n°2, Musée des beaux-arts de Lyon
 1969 : Personnage couché, collection Beyeler, Bâle
 1969 : Figure couchée, collection privée, Montréal
 1969 : Trois Études de Henrietta Moraes (Three Studies of Henrietta Moraes),
 1969 : Trois Études de Henrietta Moraes (Three Studies of Henrietta Moraes), collection particulière (différent du précédent)
 1970 : Autoportrait , collection privée
 1970 : Deux études de George Dyer et Isabel Rawsthorne, collection privée
 1970 : Study from the human Body, Man turning on the light 
 1970 : Triptyque, National Gallery of Australia, Canberra
 1970 : Triptyque — Études d'après le corps humain (également Triptyque, Trois études d'après le corps humain), collection privée, New York
 1970 : Triptyque — Études du corps humain, collection Marlborough International Fine Art, Londres
 1970 : Triptyque — Trois études d'après le corps humain, collection privée
 1970 : Trois Études du dos masculin, Kunsthaus, Zurich 
 1971 : Deux hommes au travail dans un champ, collection particulière, Japon
 1971 : Self-Portrait, Centre Georges-Pompidou, Paris
 1971 : Seconde version de Peinture 1946, Wallraf-Richartz Museum, collection Ludwig 
 1971 : Étude pour un portrait de Lucian Freud (de côté) (Study for Portrait of Lucian Freud (sideways)), collection privée, Londres
 1971 : Étude pour un portrait, collection particulière, Londres
 1971 : Figure couchée dans un miroir (Lying Figure in Mirror), Musée des Beaux-Arts de Bilbao
 1971 : Triptyque en hommage à George Dyer (Triptych in Memory of George Dyer), Fondation Beyeler, Bâle (série des "triptyques noir"),

Mort de George Dyer et fin de vie, 1972 - 1992

 1972 : Autoportrait, collection privée
 1972 : Autoportrait à l'œil blessé, collection privée
 1972 : Étude pour une corrida, Centre Georges-Pompidou, Paris
 1972 : Female nude standing in doorway, Centre Georges-Pompidou, Paris
 1972 : Homme descendant l'escalier, collection particulière, Londres
 1972 : Portrait d'homme descendant un escalier, collection privée, Londres
 1972 : Triptyque,  (Triptych - August 1972), Tate Gallery, Londres (série des "triptyques noir"),
 1972-1973 : Trois études de personnages couchés sur un lit (Three Studies for Figures on Beds), collection particulière
 1973 : Autoportrait, collection particulière, New York
 1973 : Triptyque Mai-Juin 1973 (Triptych, May-June 1973), collection Saul P. Steinberg, New York
 1973 : Two Figures with a Monkey, musée d’art contemporain Tamayo
 1973 : Trois Portraits : Portrait posthume de George Dyer, Autoportrait et Portrait de Lucian Freud (Three Portraits: Posthumous Portrait of George Dyer, Self-Portrait, Portrait of Lucian Freud), collection privée (série des "triptyques noir"),
 1973 : Dos figuras con un mono,
 1974 : Figure assise, collection privée, Suisse (collection Gilbert de Botton)
 1974 : Figure endormie (Sleeping Figure), A. Carter Pottash 
 1974 : Triptyque, , huile et pastel sur toile, chaque panneau : , collection particulière, Madrid
 1974 : Triptyque, Mai-, ancienne propriété de l'artiste 
 1975 : Autoportrait, collection privée
 1975 : Trois figures et Portraits (Three figures and Portrait), Tate Gallery, Londres
 1976 : Figure au-dessus d'un lavabo (ou Figure au lavabo), Musée d'art contemporain de Caracas 
 1976 : Personnage écrivant reflété dans un miroir (également Figure écrivant, avec son reflet dans un miroir), collection particulière, Paris
 1976 : Personnage en mouvement, collection particulière
 1976 : Portrait de Michel Leiris (Portrait of Michel Leiris), Centre Georges-Pompidou, Paris
 1976 : Triptyque, collection privée, France
 1976 : Study for self-portrait,
 1977 : Étude pour un portrait, collection privée
 1977 : Figure assise, collection privée
 1978 : Figure assise , collection privée (différent du précédent)
 1978 : Paysage, collection privée
 1978 : Peinture 1978, collection particulière, Monaco 
 1978 : Self Portrait 
 1978 : Study for a portrait, Centre Georges-Pompidou, Paris
 1979 : Jet d'eau collection particulière, Suisse
 1979 : Sphinx - Portrait de Muriel Belcher (Sphinx — Portrait of Muriel Belcher), huile sur toile, 198 × 147,5 cm, Musée d'art moderne de Tōkyō
 1979 : Etude de corps humain, huile sur toile, chaque panneau : , collection particulière
 1979 : Trois études pour un autoportrait,
 1980 : Carcasse de viande et oiseau de proie, huile sur toile, , musée des beaux-arts de Lyon
 1980 : Trois études pour un portrait de John Edwards, collection particulière
 1981 : Dune de sable, , collection partuculière
 1981 : Triptyque inspiré par l'Orestie d'Eschyle, collection privée
 1981 : Étude d'un homme qui parle, huile sur toile, , collection particulière, Suisse
 1981-1982 : Étude de corps humain (Study for the Humain Body), Centre Georges-Pompidou, Paris
 1982 :  Étude de corps humain, Figure en mouvement, huile sur toile, , Marlborough International Fine Art
 1982 :  Étude de corps humain, d'après un dessin d'Ingres, huile et pastel sur toile, , ancienne propriété de l'artiste
 1982 : Étude pour un autoportrait, collection particulière, New York
 1982 : Robinet ouvert, collection privée
 1982 : Paysage désert, huile sur toile, , collection Ernst Beyeler, Bâle
 1982 : Un coin de Terre gaste, collection privée
 1982-1984 : Diptych: Study of the Human Body -- From a Drawing by Ingres, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institute, Washington
 1983  : Œdipe et le sphinx (d'après Ingres) (Oedipus and the Sphinx (after Ingres)), 198 × 147,5 cm, collection particulière, Californie
 1983 : Étude de corps humain, huile et pastel sur toile, , collection Menil's Foundation, Houston
 1983 : Three studies for a self-portrait, Honolulu Academy of Arts,
 1983 : Triptyque, huile et pastel sur toile, chaque panneau : , Marlborough International Fine Art
 1983 : Statue et personnages dans une rue (également Statue et figures dans une rue), huile et pastel sur toile, , collection particulière
 1983 : Dune de sable, collection Ernst Beyeler, Bâle
 1985 : Figure in Movement, Tate Gallery, Londres
 1985-1986 : Étude pour autoportrait - Triptyque, Marlborough Internatinal Fine Art
 1986 : Étude pour un portrait de John Edwards, Marlborough Fine Art
 1986 : Du sang sur le sol (Blood on the floor-Painting), collection particulière
 1986 : Study from Human Body 
 1987 : Study of the Human Body 
 1987-1988 : Triptyque 1987-1988, Marlborough International Fine Art
 1988 : Homme et femme marchant, collection particulière
 1988 : Portrait of John Edwards 
 1988 : Étude pour un portrait de John Edwards, collection Richard Nagy
 1988 : Deuxième version du Triptyque 1944 (Second Version of Triptych 1944), Tate Gallery, Londres
 1988-1989 : Homme au lavabo, Marlborough Fine Art
 1989 : Étude pour le portrait de John Edwards, collection privée
 1989 : Étude pour le portrait de John Edwards, collection privée (différent du précédent)
 1989 : Étude pour le portrait de John Edwards, collection privée (différent du précédent)
 1990 : Man at a Washbassin,
 1991 : Étude d'après le corps humain
 1991 : Study for a portrait march 1991, National Galleries of Scotland
 1991 : Triptyque (Triptych), Museum of Modern Art, New York

Références 

Bacon